Таран офісу компанії Connair літаком — авіаційна катастрофа, що сталася в cереду, вранці, 5 січня 1977 року, в результаті викрадення, та умисного зіткнення літака Beechcraft Baron 58 з офісною будівлею  на території аеропорту Аліс-Спрингс. Ця катастрофа є однією з двох атак літаків з пілотами-самогубцями в історії Австралії.

Пілот 
Колін Річард Форман, уродженець Великої Британії, переїхав до Австралії, вже в дорослому віці. 1974 року він намагався підробити авіаквиток до Англії, але спроба була невдалою і чоловік отримав судимість. В листопаді 1975 року, Форман здобув кваліфікацію комерційного пілота і з січня 1976 року почав працювати пілотом в компанії Connellan Airways. Але роботодавець дізнався за його судимість і після семи тижнів роботи Форман був звільнений. Тоді він влаштувався на роботу пілотом в Ord Air Charter у Віндемі, Західна Австралія, але невдовзі звідти його також звільнили. Форман, очевидно, вирішив, що власник Connellan Airways, Роджер Коннеллан, повідомив його нового роботодавця про його судимість. Наприкінці 1976 року Форман жив у Маунт-Айза, штат Квінсленд, заробляючи на життя випадковими підробітками, перевозячи вантажі і туристів на маленькій, одномоторній Cessna. Будучи членом місцевого аероклубу, приблизно в жовтні 1976 року він казав іншому учаснику аероклубу і місцевому журналісту North West Star: «Якщо я не отримаю роботу до Різдва, ти про це дізнаєшся, і через тебе дізнається більшість світу».

Хронологія подій 
Рано вранці 3 січня 1977 року Форман у пориві люті розгромив свою однокімнатну квартиру в Маунт-Айза, наклав купу речей в кутку своєї вітальні, створивши те, що згодом назвуть «вівтарем». Нагорі цієї купи він розмістив кубок за лідерство на курсі (Blue Flight) у колишній Національній космічній академії авіації , штату Новий Південний Уельс, а перед кубком поклав розгорнуту, свою . Де в рядку з датою звільнення Формана з Connellan Airways, був зроблений напис: «В цей день засуджено на смерть» (), а на останній сторінці була прописана дата, тип літака, позивний пункт призначення і фраза «Місія Самогубство» (). Наприкінці було записано фразу «КІНЕЦЬ» (), «THE» на лівій сторінці і «END» навпроти на правій сторінці.

Форман проїхав 2000 км до Віндема, зупинившись на ніч у Кетріні, Північна територія. А 5 січня він викрав Beechcraft Baron 58 (реєстраційний номер VH-ENA) з аеропорту Віндем. Форман планував взяти більший літак, але той був зайнятий того дня, використовувався . З тою швидкістю, на яку здатен був, викрадений літак, від Віндема до Аліс-Спрингс треба було летіти 4 години. Форман планував завдати удару о 10 ранку під час ранкової перерви в авіакомпанії, але він не врахував різницю в часі між Західною Австралією та Північною територією, тому на місці опинився пізніше задуманого, об 11 ранку. Діставшись до аеропорту Аліс-Спрингс, Форман передав по радіо останнє повідомлення: «Краще померти з честю, ніж жити без неї – Ехо – Листопад – Альфа» (), після чого вивів обидва двигуни на максимальну потужність і націлив літак в будівлю Connellan Airways. Чотири людини загинули безпосередньо під час зіткнення, включно з самим пілотом, і Роджером Коннелланом, сином засновника авіакомпанії Едварда Коннеллана. Секретарка отримала серйозні опіки і померла через п'ять діб у лікарні. Ще четверо співробітників Connellan Airways отримали поранення.

Наслідки інциденту 
Під час розслідування були знайдені листи, адресовані до департаменту транспорту, в яких Форман пояснював свою мотивацію. В них він розповів про свою судимість, описав сім тижнів роботи в Connellan Airways як найщасливіші в своєму житті, та поскаржився на проблеми з працевлаштуванням після звільнення. Він також детально описав свій план і мету «завдати Connellan Airways максимальну кількість втрат і труднощів» і «вбити і покалічити якомога більше співробітників Connellan Airways». Connellan Airways була продана East-West Airlines 1980 року.

Див. також 
 Суїцид серед пілотів
 Таран_будинку_літаком_Ан-2_у_Новосибірську
 Таран будинку літаком Ан-2 у Ворошиловграді

Примітки 
Умисні падіння авіалайнерів
Авіакатастрофи 1977
Події_5_січня